Michalken ist ein deutscher Ortsname:
 Bröthen/Michalken, Ortsteil der Stadt Hoyerswerda, Kreis Bautzen, Sachsen, Deutschland
 Michalken, 1939 bis 1942 Michalki, 1942 bis 1945 Micheln, Kreis Briesen, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Michałki (Ryńsk) im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Michalken, 1938 bis 1945 Michelsau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Michałki (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen